Darkfall ist der Name

 einer österreichischen Death-Metal-Band, siehe Darkfall (Band)
 einer zwischen 2002 und 2009 erschienenen, dreiteiligen Folge von Horror-PC-Spielen, siehe Dark Fall
 eines MMORPG Online-Spiels, siehe Darkfall (MMORPG)